L'Enfant bleu peut désigner :
L'Enfant bleu (The Blue Boy), aussi connu comme Le Garçon en bleu, une peinture de Thomas Gainsborough ;
L'Enfant bleu, une association française d'aide aux victimes de maltraitance durant l'enfance ;
L'Enfant bleu, un livre d'Henry Bauchau, publié en 2004  ;
L'Enfant bleu, un téléfilm franco-suisse-canadien d'Yvan Butler diffusé en 1985.

Voir aussi 
 Enfant bleu (cardiopathie congénitale)